Ялуцевичский сельсовет () — упразднённая административная единица на территории Зельвенского района Гродненской области Белоруссии.

Состав 
Ялуцевичский сельсовет включал 18 населённых пунктов:

 Авдеевичи — деревня.
 Вишневка — деревня.
 Деркачи — деревня.
 Жадейки — деревня.
 Забагонье — деревня.
 Звёздная — деревня.
 Кремяница Горная — хутор.
 Кремяница Дольная — деревня.
 Мадейки — деревня.
 Пасутичи — деревня.
 Подгрушаны — деревня.
 Рексти — деревня.
 Савичи — деревня.
 Станелевичи — деревня.
 Сухиничи — деревня.
 Тадино — хутор.
 Шауличи — деревня.
 Ялуцевичи — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Зельвенский райисполком

Упразднённые сельсоветы Зельвенского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании